Цикл юниорских турниров ITF 2012 () — это элитный юниорский тур теннисистов, организованный ITF, как подготовительная ступень к своим взрослым турам. В 2012 году он включал:
 4 турнира Большого шлема;
 Юниорский командный турнир ITF (Кубок Дэвиса у юношей и Кубок Федерации у девушек);
 прочие турниры, разбитые на 9 категорий.

Расписание Тура 2012 года 

 Юниорский тур ITF 2012 (девушки)
 Юниорский тур ITF 2012 (юноши)

Командные турниры

Кубок Дэвиса 

Все участвующие команды разбиты на предварительном раунде на четыре группы. Их победители разыграют в двухматчевой серии игр на выбывание чемпионский титул.

Победителями турнира в составе сборной Италии стали Филиппо Балди, Джанлуиджи Квинци и Доменики Мирко Кутули.

Кубок Федерации 

Все участвующие команды разбиты на предварительном раунде на четыре группы. Их победители разыграют в двухматчевой серии игр на выбывание чемпионский титул.

Победительницами турнира в составе сборной США стали Луиза Чирико, Тейлор Таунсенд и Габриэлла Эндрюс.

Рейтинг ITF 

По данным на 10 декабря 2012 года.

Примечания

См. также 
 Юниорский тур ITF

Ссылки 
 Официальный сайт юниорского тура ITF

2012